81P kan syfta på:

 81P/Wild - en periodiskt återkommande komet.
 81P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-20